Бори́спільська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України, на честь міста Бориспіль.

Бориспільська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Бориспільська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Вулиці